Šáhovska olimpijáda (tudi š. olimpiada) je turnir držav v šahu, ki ga organizira FIDE vsako drugo leto od leta 1927. Vmes so bile tudi neuradne olimpijade. Šah (še) ni priznan kot olimpijski šport čeprav je FIDE od leta 1999 priznana od Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Leta 2002 se je olimpijada je odvijala na Bledu, v Jugoslaviji pa so bile tri: leta 1950 v Dubrovniku (sedaj Hrvaška), 1972 v Skopju (Makedonija) in 1990 v Novem Sadu (Srbija).

40. šahovska olimpijada (2012) je bila v Istambulu. 44. olimpijada bo leta 2020 v Hati-Mansijsku, 45. leta 2022 v Minsku.

Moške olimpijade 

(Leto: olimpijada, kraj, država—zmagovalci (uvrstitev Jugoslavije oz. Slovenije))

 1924: 1. neuradna šahovska olimpijada, Pariz, Francija—Češkoslovaška. (JUG -)
 1927:  1. šahovska olimpijada, London, Anglija—Madžarska.  (JUG 8.)
 1928:  2. šahovska olimpijada, Haag, Nizozemska,         -- Madžarska. (JUG -)
 1930:  3. šahovska olimpijada, Hamburg, Nemčija,               -- Poland. (JUG -)
 1931:  4. šahovska olimpijada, Praga, Češkoslovaška,         -- ZDA. (JUG 4.)
 1931: 2. neuradna šahovska olimpijada, Budimpešta, Madžarska,   -- Madžarska.
 1933:  5. šahovska olimpijada, Folkstone, Anglija, Združeno kraljestvo—ZDA. (JUG -)
 1935:  6. šahovska olimpijada, Varšava, Poljska,                 -- ZDA. (JUG 6.)
 1936: 3. neuradna šahovska olimpijada, Munchen, Nemčija,     -- Madžarska.
 1937:  7. šahovska olimpijada, Stockholm, Švedska,              -- ZDA. (JUG 9.)
 1939:  8. šahovska olimpijada, Buenos Aires, Argentina,        -- Nemčija. (JUG -)
 1950:  9. šahovska olimpijada, Dubrovnik, Jugoslavija,          -- Jugoslavija.
 1952: 10. šahovska olimpijada, Helsinki, Finska,              -- Sovjetska zveza. (JUG 3.)
 1954: 11. šahovska olimpijada, Amsterdam, Nizozemska,         -- Sovjetska zveza. (JUG 3.)
 1956: 12. šahovska olimpijada, Moskva, Sovjetska zveza, -- Sovjetska zveza. (JUG 2.)
 1958: 13. šahovska olimpijada, Munchen, Zahodna Nemčija,           -- Sovjetska zveza. (JUG 2.)
 1960: 14. šahovska olimpijada, Leipzig, Zahodna Nemčija,          -- Sovjetska zveza. (JUG 3.)
 1962: 15. šahovska olimpijada, Varna, Bolgarija,                -- Sovjetska zveza. (JUG 2.)
 1964: 16. šahovska olimpijada, Tel Aviv, Izrael,               -- Sovjetska zveza. (JUG 2.)
 1966: 17. šahovska olimpijada, Havana, Kuba,                   -- Sovjetska zveza. (JUG 4.)
 1968: 18. šahovska olimpijada, Lugano, Švica,            -- Sovjetska zveza. (JUG 2.)
 1970: 19. šahovska olimpijada, Siegen, Zahodna Nemčija,           -- Sovjetska zveza. (JUG 3.)
 1972: 20. šahovska olimpijada, Skopje, Jugoslavija,             -- Sovjetska zveza. (JUG 3.)
 1974: 21. šahovska olimpijada, Nica, Francija,                   -- Sovjetska zveza. (JUG 2.)
 1976: 22. šahovska olimpijada, Haifa, Izrael,                  -- ZDA. (JUG -)
 1976: 4. neuradna šahovska olimpijada, Tripolis, Libija,      -- Salvador.
 1978: 23. šahovska olimpijada, Buenos Aires, Argentina,        -- Madžarska. (JUG 15.)
 1980: 24. šahovska olimpijada, La Valletta, Malta,                -- Sovjetska zveza. (JUG 3.)
 1982: 25. šahovska olimpijada, Luzern, Švica,           -- Sovjetska zveza. (JUG 4.)
 1984: 26. šahovska olimpijada, Solun, Grčija,           -- Sovjetska zveza. (JUG 8.)
 1986: 27. šahovska olimpijada, Dubaj, Združeni arabski emirati,    -- Sovjetska zveza. (JUG 15.)
 1988: 28. šahovska olimpijada, Solun, Grčija,            -- Sovjetska zveza. (JUG 6.)
 1990: 29. šahovska olimpijada, Novi Sad, Jugoslavija,       -- Sovjetska zveza. (JUG 5.-7.)
 1992: 30. šahovska olimpijada, Manila, Filipini,            -- Rusija. (SLO 17.-21.)
 1994: 31. šahovska olimpijada, Moskva, Rusija,                 -- Rusija (SLO 37.)
 1996: 32. šahovska olimpijada, Erevan, Armenija,               -- Rusija. (SLO 22.)
 1998: 33. šahovska olimpijada, Elista, Kalmikija, Rusija—Rusija. (SLO 23.)
 2000: 34. šahovska olimpijada, Carigrad, Turčija,               -- Rusija. (SLO 12.)
 2002: 35. šahovska olimpijada, Bled, Slovenija,                 -- Rusija. (SLO-A 40., SLO-B 69., SLO-C 80.)
 2004: 36. šahovska olimpijada, Calviá, Španija,  -- Ukrajina (SLO 17.)
 2006: 37. šahovska olimpijada, Torino, Italija, -- Armenija (SLO 23.)
 2008: 38. šahovska olimpijada, Dresden, Nemčija, --Armenija (SLO 17.)
 2010: 39.šahovska olimpijada, Hanti-Mansisk, Rusija, -- Ukrajina (SLO 36.)
 2012: 40.šahovska olimpijada, Instanbul, Turčija, -- Armenija (SLO 25.)
 2014: 41.šahovska olimpijada, Tromsø, Norveška, -- Kitajska (SLO 38.)
 2016: 42.šahovska olimpijada, Baku, Azerbajdžan, --
 2018: 43.šahovska olimpijada, Batumi, Gruzija, --
 2020: 44.šahovska olimpijada, Hanti-Mansijsk, Rusija, --
 2022: 45.šahovska olimpijada, Minsk, Belorusija, --

Ženske olimpijade 

Ženske olimpijade so bile najprej ločene od moških tekmovanj, od leta 1976 pa so združene v enotno olimpijado.

(Leto: olimpijada, kraj, država - zmagovalke (uvrstitev Jugoslavije oz. Slovenije))

 1957: 1. ženska šahovska olimpijada, Emmen, Nizozemska,               -- Sovjetska zveza. (JUG 6.)
 1963: 2. ženska šahovska olimpijada, Split, Jugoslavija,                   -- Sovjetska zveza. (JUG 2.)
 1966: 3. ženska šahovska olimpijada, Oberhausen, Zahodna Nemčija,            -- Sovjetska zveza. (JUG 4.)
 1969: 4. ženska šahovska olimpijada, Lublin, Poljska,           -- Sovjetska zveza.  (JUG 4.)
 1972: 20. šahovska olimpijada, Skopje, Jugoslavija,             -- Sovjetska zveza.  (JUG 10.)
 1974: 6. ženska šahovska olimpijada, Medelin, Kolumbija,                   -- Sovjetska zveza. (JUG 7.)
 1976: 22. šahovska olimpijada, Haifa, Izrael,                  -- Izrael.  (JUG -)
 1978: 23. šahovska olimpijada, Buenos Aires, Argentina,        -- Sovjetska zveza. (JUG 4.)
 1980: 24. šahovska olimpijada, La Valletta, Malta,                -- Sovjetska zveza. (JUG 7.-8.)
 1982: 25. šahovska olimpijada, Luzern, Švica,           -- Sovjetska zveza. (JUG 10.-13.)
 1984: 26. šahovska olimpijada, Solun, Grčija,           -- Sovjetska zveza. (JUG 9.-10.)
 1986: 27. šahovska olimpijada, Dubaj, Združeni arabski emirati,    -- Sovjetska zveza. (JUG 5.)
 1988: 28. šahovska olimpijada, Solun, Grčija,            -- Madžarska. (JUG 3.)
 1990: 29. šahovska olimpijada, Novi Sad, Jugoslavija,       -- Madžarska. (JUG 5.)
 1992: 30. šahovska olimpijada, Manila, Filipini,            -- Gruzija. (SLO 26.)
 1994: 31. šahovska olimpijada, Moskva, Rusija,                 -- Rusija. (SLO 30.)
 1996: 32. šahovska olimpijada, Erevan, Armenija,               -- Gruzija. (SLO 28.)
 1998: 33. šahovska olimpijada, Elista, Kalmikija, Rusija—Kitajska. (SLO 35.)
 2000: 34. šahovska olimpijada, Carigrad, Turčija,         -- Kitajska. (SLO 46.)
 2002: 35. šahovska olimpijada, Bled, Slovenija, -- Kitajska. (SLO-A 32., SLO-B 53.)
 2004: 36. šahovska olimpijada, Calviá, Španija, -- Kitajska. (SLO 19.)
 2006: 37. šahovska olimpijada, Torino, Italija, -- Ukrajina (SLO 9.)
 2006: 38. šahovska olimpijada, Dresden, Nemčija—Gruzija (SLO 37.)

Viri 

 Drinovec, Aleš (urednik). Slovenski šah. Šahovska zveza Slovenije, Ljubljana 2002.

Zunanje povezave 

 OlimpBase - Zgodovina šahovskih olimpijad

Šahovska tekmovanja
 
Športne prireditve, ustanovljene leta 1927